Муаса́к-Бельвю́ () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Вар, округ Бриньоль, кантон Флейоск.

Площадь коммуны — 20,59 км², население — 263 человека (2006) с тенденцией к росту: 302 человека (2012), плотность населения — 15,0 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло — 289 человек, а в 2012 году — 302 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 149 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 93 были экономически активными, 56 — неактивными (показатель активности 62,4 %, в 1999 году — 62,8 %). Из 93 активных трудоспособных жителей работали 81 человек (38 мужчин и 43 женщины), 12 числились безработными (5 мужчин и 7 женщин). Среди 56 трудоспособных неактивных граждан 9 были учениками либо студентами, 36 — пенсионерами, а ещё 11 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 137 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 294,5 человека. При этом медиана доходов составила 17 тысяч 095 евро на одного налогоплательщика.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мэрии коммуны Муасак-Бельвю